Cures bezeichnet

 Cures (Italien), antike Stadt in Mittelitalien
 Cures (Sarthe), französische Gemeinde in der Region Pays de la Loire

Siehe auch:
 Cure